Mandolina puede referirse a:
 Mandolina, instrumento musical;
 Mandolina, utensilio de cocina.